Чемпионат Люксембурга по футболу 1956/1957 — 43-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1956/1957
Люксембург
Люксембург
Спорт в Люксембурге в 1956 году
1957 год в Люксембурге